Benitz steht für:

 Benitz, eine mecklenburgische Gemeinde
 Benitz (Brome), einen Ortsteil der Gemeinde Brome in Niedersachsen
 Benitz (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt

Benitz ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Benitz (1904–1979), deutscher Kameramann
 Timo Benitz (* 1991), deutscher Leichtathlet
 Wilhelm Benitz (1815–1876), deutsch-amerikanischer Pionier bei der Kolonisierung Kaliforniens, Rancher und Kaufmann